Die U-League 2017 ist die zehnte Spielzeit der südkoreanischen Nachwuchsliga unter diesem Namen. Die reguläre Saison begann im März 2017 und wird voraussichtlich im September 2017 enden. Danach werden die KO-Runden ausgetragen. Diese enden voraussichtlich im November. Die Liga ist in elf Gruppen aufgeteilt, die jeweils zweimal gegeneinander spielen. Titelverteidiger ist die Korea University.

Reguläre Saison

1. Gruppe (Gangwon)

2. Gruppe (Seoul, Gyeonggi, Incheon, Jeju)

3. Gruppe (Seoul, Gyeonggi)

4. Gruppe (Seoul, Gyeonggi)

5. Gruppe (Gyeonggi, Chungnam, Sejong)

6. Gruppe (Chungbuk)

7. Gruppe (Daejeon, Jeonbuk)

8. Gruppe (Jeonbuk, Gwangju)

9. Gruppe (Gwangju, Jeonnam)

10. Gruppe (Gyeongbuk)

11. Gruppe (Daegu, Ulsan, Busan, Gyeongnam)

Direktvergleich der viert-Platzierten 
Nach Ende der Regulären Saison werden die viert- besten Mannschaft direkt verglichen. Die zwei- besten Mannschaften qualifizieren sich für die K.O.-Runde. Die anderen qualifizieren sich nicht für die K.O.-Runde.

K.O.-Runde 
In der K.O.-Runde wird der jeweilige Gegner ausgelost. Der Gewinner qualifiziert sich für die nächste Runde.

Weblinks 
 Offizielle Website (koreanisch)
 Gruppenübersicht (koreanisch)
 Gruppentabelle Gruppe 1
 Gruppentabelle Gruppe 2
 Gruppentabelle Gruppe 3
 Gruppentabelle Gruppe 4
 Gruppentabelle Gruppe 5
 Gruppentabelle Gruppe 6
 Gruppentabelle Gruppe 7
 Gruppentabelle Gruppe 8
 Gruppentabelle Gruppe 9
 Gruppentabelle Gruppe 10

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2017